Cacereño puede hacer referencia a:
Perteneciente o relativo a Cáceres, ciudad de España
Perteneciente o relativo a la Provincia de Cáceres, provincia española de Extremadura
Club Polideportivo Cacereño, club deportivo (fútbol) de la ciudad de Cáceres